Nauka – rodzaj wiedzy ludzkiej

 Nauka 2.0 – określenie podejścia do nauki
 Otwarta nauka – określenie podejścia do dystrybucji wiedzy naukowej

Nazwy własne

Utwory literackie 
 Nauka autentyczna
 Nauka a kreacjonizm
 Nauka i naukoznawstwo
 Nauka koło pasiek
 Nauka nienawiści
 Nauka Piotra

Filmy 
 Nauka latania
 Nauka spadania

Inne 
 „Nauka” – rosyjski moduł orbitalny
 Nauka i Praca – fundacja
 Nauka o Gównie – zespół punkowy
 Nauka o klimacie – witryna internetowa

Zobacz też 
 Nauka jazdy
 Nauka w Polsce